Brimley steht für

 Wilford Brimley (1934–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Brimley (Michigan), Ort in Michigan